Sisi vagy Sissi jelentheti:
 Wittelsbach Erzsébet magyar királyné (1837–1898) I. Ferenc József felesége
 Sissi (labdarúgó), Sisleide do Amor Lima (1967) brazil női labdarúgó

Filmek, sorozatok 
 Sissi (film), osztrák film (1955)
 Sissi – Az ifjú császárné (1956)
 Sissi – Sorsdöntő évek (1957)
 Sissi hercegnő, francia–kanadai televíziós rajzfilmsorozat (1997)
 Sisi (film), német–osztrák–olasz kétrészes tévéfilm (2009)
Sisi (televíziós sorozat), német hatrészes széria (2021)